Gylfason ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Gylfi. Die weibliche Entsprechung ist Gylfadóttir.

Namensträger 
 Gylfi Gylfason (* 1977), isländischer Handballspieler
 Þorsteinn Gylfason (1942–2005), isländischer Philosoph und Künstler
 Þorvaldur Gylfason (* 1951), isländischer Ökonom
 Vilmundur Gylfason (1948–1983), isländischer Politiker, Historiker und Dichter

Patronym
Isländischer Personenname